Marek Kwiek – polski akustyk, prof. nadzw. UAM, poseł na Sejm PRL III kadencji.
 Marek Kwiek – polski filozof, prof. zw. UAM, specj. w zakresie szkolnictwa wyższego i polityki publicznej
 Marcos Kwiek – brazylijski trener siatkarski